

Aeronautica 
 Lockheed X-27 – aereo sperimentale statunitense

Musica 
 X27 – gruppo musicale statunitense

Altro 
 X27 – sigla della Panhard & Levassor 7CV lanciata nel 1915